— японский игровой разработчик, издатель и распространитель, основанный в 1978 году. Наиболее известен по «historical simulation series» (Серия исторических симуляций), основанных на истории Китая и Японии. Наибольший успех им принесли серии игр — исторических тактических экшенов, во главе с Dynasty Warriors (эпоха Троецарствия) и Samurai Warriors (период Сенгоку), а также их смешение — Warriors Orochi. Также у Koei есть дочерняя компания «Ryby Party», которая фокусируется на симуляторах свиданий.

Игры созданные Koei

Экшн 
 Bladestorm: The Hundred Years' War;
 Croc series;
 Crimson Sea;
 Destrega;
 Dynasty Warriors, Dynasty Warriors 2, Dynasty Warriors 3, Dynasty Warriors 4, Dynasty Warriors 5, Dynasty Warriors 6, Dynasty Warriors 7, Dynasty Warriors 8 Dynasty Warriors: Strikeforce и Dynasty Warriors: Strikeforce 2, Dynasty Warriors Next и Dynasty Warriors VS;
 Romance of the Three Kingdoms);
 Dynasty Warriors: Gundam;
 Fist of the North Star: Ken's Rage;
 Mystic Heroes;
 Ni-Oh;
 Prey the Stars;
 Samurai Warriors, Samurai Warriors 2, Samurai Warriors 3, Samurai Warriors: State of War, Samurai Warriors: Katana, Samurai Warriors Chronicles и Samurai Warriors 4;
 Stop That Roach!;
 Warriors: Legends of Troy;
 Warriors Orochi, Warriors Orochi 2, Warriors Orochi Z, Warriors Orochi 3;
 WinBack.
 Trinity: Zill O'll Zero.

 Исторический симулятор 
 Genghis Khan series.
 Liberty or Death.
 Nobunaga’s Ambition series.
 Romance of the Three Kingdoms.
 Rise of the Phoenix.
 Uncharted Waters.
 Uncharted Waters 2: New Horizons.
 Uncharted Waters Online.

Стратегии 
 Bandit Kings of Ancient China.
 Gemfire.
 Celtic Tales: Balor of the Evil Eye.
 L'Empereur.
 Teitoku no Ketsudan (PTO: Pacific Theater of Operations in North America).
 P.T.O.: Pacific Theater of Operations
 P.T.O. II: Pacific Theater of Operations
 P.T.O. IV: Pacific Theater of Operations
 Liberty or Death

 Naval Ops: Warship Gunner 2
 Kessen, Kessen II и Kessen III.
 Operation Europe: Path to Victory.

Бизнес симуляторы 
 Aerobiz.
 Top Management.
 Top Management II.
 Winning Post.
 Pop Cutie! Street Fashion Simulation.
 Leading Company.

Романтические игры 
 Angelique (アンジェリーク)
 Harukanaru Toki no Naka de (遙かなる時空の中で)
 Kin'iro no Corda (金色のコルダ)
 Neo Angelique ~Abyss~ (ネオアンジェリーク)

RPG 
 Brandish
 Inindo: Way of the Ninja
 Saiyuki: Journey West
 Sangokushi Eiketsuden, Sangokushi Koumeiden, Sangokushi Sousouden
 Soul Master
 Opoona

Спорт 
 G1 Jockey
 G1 Jockey 4 2007
 Fatal Inertia
 Winning Post 7 Maximum 2007
 Yanya Caballista: City Skater

Музыка 
 Gitaroo Man

Серия «Rekoeition» 
 Ishin no Arashi.
 Inindo: Way of the Ninja
 Uncharted Waters (大航海時代 Dai Kōkai Jidai; переводящееся как Эра великих открытий).
 Taikō Risshiden （太閤立志伝）

Приключения 
 Saihai no Yukue (采配のゆくえ)

Ссылки 
 Koei Co., (United States) website
 Koei Gamecity (Japan) Entertainment website

Производители компьютерных игр Японии
Компании, основанные в 1978 году
Издатели компьютерных игр
Производители компьютерных игр по алфавиту